Redmond kan syfta på följande platser:

Australien 

 Redmond (del av en befolkad plats), Western Australia, Albany,

USA 

 Redmond, Utah, Sevier County, 
 Redmond, Oregon, Deschutes County, 
 Redmond, Washington, King County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar